Green Hill ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Green Hill (Alabama) 
 Green Hill (Arkansas)
 Green Hill (Delaware)
 Green Hill (Indiana)
 Green Hill (Kentucky)
 Green Hill (North Carolina)
 Green Hill (Pennsylvania)
 Green Hill (Rhode Island)
 Green Hill (South Carolina)
 Green Hill (Tennessee)
 Green Hill (Texas)
 Green Hill (Virginia)
 Green Hill (West Virginia)

Orte in Antigua und Barbuda:
 Green Hill (Antigua), im St. Paul’s Parish

Berge:
 Green Hill (Lancashire) in England
 Green Hill (Victoria) in Australien

Siehe auch:
 Green Hills
 Greenhill
 Grüner Berg
 Grünberg
 Grüner Hügel